Cropper ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Cropper (1945–2016), britischer Mittelstreckenläufer
 Steve Cropper (* 1941), US-amerikanischer Gitarrist, Produzent und Songwriter
 William Cropper (1862–1889), englischer Cricket- und Fußballspieler

Cropper bezeichnet: 

 Cropper (Kentucky), gemeindefreies Gebiet im Shelby County, Kentucky, USA
 Cropper (Oklahoma), Ort im Garfield County, Oklahoma, USA

Siehe auch:

 Gropper